4. HNL - Jug se u sezoni 2010./11. sastojala od dvije skupine (A i B). U skupini B su se natjecali klubovi iz  Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije, a prvak lige je bio klub "Val" iz Kaštel Starog..   
Za sezonu 2011./12. ova liga je zamijenjena sa novom 4. HNL - Jug - Skupina B (klubovi iz Splitsko-dalmatinske županije) i 4. HNL - Jug - Skupina C (klubovi iz Dubrovačko-neretvanske županije) .

Sustav natjecanja  
Šesnaest klubova je igralo dvokružnu ligu (30 kola).

Sudionici

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Četvrta hrvatska nogometna liga 
 4. HNL 2010./11. 
 4. HNL – Jug A 2010./11. 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2010./11. 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2010./11.

Vanjske poveznice

Izvori 
  rsssf.org, Croatia 2010/11 / Fourth Level 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 2010. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 2011. godina 
  

2010-11 B
4-Jug-B